David Davies může být:

 David Davies (průmyslník) (1818–1890) – velšský průmyslník a politik
 David Ffrangcon-Davies (1855–1918) – velšský operní pěvec
 David Davies (malíř) (1864–1939) – australský malíř
 Dave Davies (* 1947) – anglický hudebník
 David Davies (hudebník) (* 1954) – skotský flétnista a skladatel
 David Davies (plavec) (* 1985) – velšský plavec